Psy 4 (ранее Kig Dog Black) — французская рэп-группа из Марселя.

На заре 

В начале своего творческого пути Psy4 выступали на разогреве таких команд как Les Sages Poètes de la Rue, la Fonky Family и у DJ Cut Killer’a. В 1998 году они записали удачные треки к фильму «Zonzon» и «Comme un aimant», а также треки для компиляций «Time Bomb», «Sad Hill Impact» и «Sur un air positif» (2001). И вот, вдохновленные первыми удачами, четыре музыканта начинают готовить свой первый альбом, который вышел в марте 2002 года и получил название Block Party.

Block Party 

Block Party открывает Psy4 De La Rime широкой публике, а именно благодаря трекам Le Son des Bandits, Block Party и La Vengeance aux Deux Visages. На этом альбоме все участники доказывают свои технические таланты. На альбоме присутствуют как очень меланхоличные, продуманные, реалистичные треки, основанные на классических семплах (les Collabos , La Vengeance aux deux visages), так и очень энергичные треки (Sale bête, Block Party).
Своим громким появлением в то время они поправили упадническое положение марсельского рэпа на французской арене.
Расхваленные публикой и критиками, они начинают готовить свой следующий альбом.

Enfants de la lune 

Enfants de la Lune, был закончен в сентябре 2005 года (что интересно, на этом альбоме треки начинались не как обычно с номера 1, а с номера 15; альбом являлся как бы продолжением альбома Block Party). В то же время Сопрано посвятил себя развитию своего лейбла Street Skillz , Алонзо создал TSE Music, а Винчензо — Section Hunter.
Альбом получился более инструментальным (например, трек Enfants de la lune, в котором можно одновременно услышать семпл и певицу испанской группы Mecano, Анну Торройя), но присутствовали и песни, наподобие Au Front, включающие семпл из саундтрека к фильму «Авалон» Кенджи Каваи. Тексты песен стали более личными, как в треке Comme une bouteille à la mer — горестное соло Сопрано, в котором он возвращается к своему прошлому, к своим отношениям со своей матерью.

В 2007 году вышел Puisq’il Faut Vivre — сольник Сопрано, который находится на 2 месте в Top’е с 20 000 проданных копий в первую неделю. Готовят свои соло и остальные участники.

Les Cities D’Or 

В 2008 году вышел третий альбом Psy 4 de la Rime под названием Les Cités D’Or, несколько недель лидировавший во французских топ-парадах.
В стилистике группы всё больше проявляются элементы, характерные для чистого рэпа и хип-хопа. Настоящими хитами стали композиции Les Cités D’Or, Jeunesse France и On Sait Mais On Fait.

В марте 2009 Alonzo написал саундтрек к фильму «13-й район: Ультиматум»

Альбомы

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт 1 
 Неофициальный сайт 2
 Неофициальный сайт 3 
 Psy 4 De La Rime на myspace.com

Примечания 

Музыкальные коллективы Франции
Хип-хоп-группы Франции